Juan Moisés puede referirse a:

Juan Luna Custodio (1977-), exfutbolista peruano.
Juan Moisés Calleja García (1918-2016), abogado, político y líder sindical mexicano.
Juan Moisés de la Serna (1975-), profesor universitario y divulgador neurocientífico español.